Balears steht für:
 die englische Bezeichnung Balearic Islands, siehe Balearische Inseln
 (19776) Balears, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Baleares